Carla Wiberg kan vara
Carla Wiberg (1901–1986), svensk sångerska och filmskådespelerska
Carla Wiberg (1950–), svensk översättare